Чемпіонат СРСР з футболу 1970 (перша група класу «А») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої групи класу «А». У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Карпати» (Львів).

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Посилання 
 
 
 

1970
СРСР